Resultat från backhoppning vid olympiska vinterspelen 1952 i Oslo, Norge.

Medaljörer

Resultat

Herrar

Tävlingen hölls i Holmenkollen med en K-punkt på 72 meter.

Referenser

Externa länkar
1952 Ski Jumping results

1952
Backhoppning i Norge
Backhoppningssäsongen 1951/1952
Sporter vid olympiska vinterspelen 1952